Rewa River ist die Bezeichnung der Flüsse:
 Rewa River (Fidschi)
 Rewa River (Guyana)

sowie der alte Name des Flusses 
 Narmada (Reva) in Indien